De Backer oder de Backer ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin de Backer (1809–1873), belgischer Jesuit und Bibliograf
 Bert De Backer (* 1984), belgischer Radrennfahrer
 Frédéric de Backer (* 1972), belgischer Trance-DJ und -Produzent, bekannt als Fred Baker
 Jacqueline de Backer (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Jean de Backer, belgischer Wasserballer
 Laurent De Backer († 2015), belgischer Radsportfunktionär 
 Maurice De Backer (1895–1942), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Philippe De Backer (* 1978), belgischer Politiker
 Wouter De Backer (* 1980), belgisch-australischer Singer-Songwriter, Schlagzeuger, Gitarrist und Keyboarder, bekannt als Gotye

Siehe auch:
 Marlies Debacker (* 1992), belgische Jazz- und Improvisationsmusikerin